«Be Kind» — песня американских продюсера Marshmello и певицы Холзи. Релиз состоялся 1 мая 2020 года на лейблах Joytime Collective, Astralwerks и Capitol Records. 17 июня 2020 года вышел ремикс DJ Surf Mesa, а 26 июня ремикс от DJ Jacques Lu Cont.

История 
Marshmello и Холзи косвенно объявили о сотрудничестве 29 апреля 2020 года через свои социальные медиа, разместив каждый цветок с надписью и заголовком «пятница». Спустя два дня два музыканты через свои социальные сети раскрыли название песни и обложку, картину цветка с розовой наклейкой.

Музыка 
В музыкальном плане «Be Kind» это «эмоциональная» электронная танцевальная музыка (EDM), песня в которой Маршмелло и Холзи «[исследуют] вопросы доверия и [подкрепляют], что нормально быть уязвимым перед тем, кого любишь». В терминах музыкальной нотации «Be Kind» написана с использованием размера из четырёх долей (4/4) в мажорная тональности с тоникой ми Ми мажор, с темпом 94 удара в минуту. Вокальный диапазон Холзи охватывает диапазон от низкой ноты F3 до высокой C5.

Чарты

История релиза

Примечания 

Песни Marshmello
Песни 2020 года
Песни Холзи
Синглы Capitol Records
Песни, написанные Marshmello
Песни, спродюсированные Marshmello
Песни, написанные Холзи